Duitse naam voor Pruisen
 Preußen (1873), een oorlogsschip
 Preußen (schip, 1902), een Duits vijfmastvolschip
 In Lünen staat een spoorwegstation, dat de officiële naam Preußen draagt en naar een zo geheten voormalige steenkoolmijn genoemd is.
 Sportclubs, voor 1919 gesticht, heten vaak ook Preußen, o.a. Preußen Münster.

De gelatiniseerde versie van de naam Pruisen luidt Borussia. Ook deze naam wordt nog gebruikt door voor 1919 ontstane organisaties, waaronder studentenverenigingen en sportclubs, waaronder enige zeer bekende.